Аббенроде () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Вернигероде. Подчиняется управлению Фервальтунгсгемайншафт Нордхарц.  Население составляет 946 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 11,18 км². Официальный код  —  15 3 69 001.
Впервые упоминается в 1129 году.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт